Минулого року чемпіонками були Аша Мухаммад та Марія Санчес але цьогоріч Мухаммад віддала перевагу турніру із серії Indian Wells 125K. Санчес грала в парі з Монік Адамчак, але вони поступилися в першому колі дуету Маріє Боузкова / Рената Ворачова.

Перемогу святкували Катерина Бондаренко та Шерон Фічман, здолавши у фіналі  Като Мію та Ван Яфань, 4–6, 6–3, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання

 Основна сітка 

Monterrey Open - Doubles
2020 Doubles
2020 у мексиканському спорті